

Населені пункти та їхні частини
 Лозиці — село в гміні Гайнівка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Лозиці — село в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Лозиці — осада в гміні Козеліце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки